H.P. Prior kan hentyde til flere personer:

 H.P. Prior (skibsreder) (1813-1875) – dansk skibsreder, medstifter af DFDS
 H.P. Prior (NKT) (1866-1936) – dansk erhvervsmand og politiker, stifter af NKT, kortvarigt handelsminister